USS Harvard je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Harvard (1888) 
 USS Harvard (SP-209)

Harvard